Китсап (округ, Вашингтон)
 Китсап (военно-морская база) — военно-морская база ВМС США, расположенная в округе Китсап.